
-{Gal}- ili -{GAL}- može da se odnosi na:

 Galanin – peptid
 Galaktoza – šećer
 Gal – pripadnik nekadašnjeg plemena Gali